Black Sturgeon River kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Black Sturgeon River, Thunder Bay District, vattendrag i Ontario, 
 Black Sturgeon River, Kenora District, vattendrag i Ontario, 

Robotskapade Kanadaförgreningar